Ujházy László

 Ujházy László (1855–1943) gimnáziumi tanár, tankönyvszerző
 Ujházy László (1937–2019) hangmérnök, zenész, konzervatóriumi és egyetemi oktató
 Ujházy László színész

Újházy László
 Újházy László (1795–1870) főispán, országgyűlési képviselő, szabadságharcos
 Újházy László (1945–2006) költő, író